Andrzej Machalski (ur. 1942) – polski przedsiębiorca, polityk, senator I kadencji
 Franciszek Machalski (1902–1958) – polski inżynier górniczy
 Franciszek Machalski (1904–1979) – polski iranista
 Henryk Machalski (1835–1919) – polski inżynier kolejowy i wynalazca
 Karol Machalski (1884–1966) – polski inżynier budownictwa, pedagog
 Ludwik Machalski (1929–1951) – polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Tadeusz Machalski (1881–1943) – polski nauczyciel, major piechoty Wojska Polskiego
 Tadeusz Machalski (1893–1983) – polski dyplomata i polityk, oficer kawalerii Wojska Polskiego